Renato Russo - cantor e compositor brasileiro
 Renato Russo (piloto) - piloto brasileiro de Stock Car
 Renato Russo Presente (álbum) - álbum póstumo do cantor homônimo

Desambiguação